Het curling voor de mannen op de Olympische Winterspelen 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang vond plaats van 14 tot en met 24 februari 2018. Er namen in totaal tien landen aan deel waaronder titelverdediger Canada en gastheer Zuid-Korea. De wedstrijden werden gespeeld in het Gangneung Hockey Centre en het Kwangdong Hockey Centre in het Olympisch Park.

Olympisch kampioen Curling 2018 werd de Verenigde Staten. Zij versloegen Zweden met 10-7 in de finale. Het brons ging naar Zwitserland dat van Canada won.

Groepsfase

Stand

Wedstrijden

Tiebreak 
Donderdag 22 februari 2018, 09:05 uur

Play-offs

Halvefinales 
Donderdag 22 februari 2018, 20:05 uur

3e/4e plaats 
Vrijdag 23 februari 2018, 15:35 uur

Finale 
Zaterdag 24 februari 2018, 15:35 uur

Eindstand

Medailles 
Zie Curling op de Olympische Winterspelen 2018.

Mannen